Adelaide steht für:
 Adelaide, italienischer und englischer weiblicher Vorname
 Adélaïde, französischer weiblicher Vorname
 Adelheid von Burgund (931–999)
 Adelheid von Sachsen-Meiningen (1792–1849) (offiziell: Queen Adelaide), Königin von Großbritannien und Irland
 Adelheid von Susa (* um 1014/1020; † 1091), Markgräfin von Turin
 (525) Adelaide, Asteroid des Hauptgürtels
 Adelaide (Beethoven), Kunstlied von Ludwig van Beethoven
 Adelaide (1968), französischer Spielfilm von Jean-Daniel Simon

Orte:
in Australien:
 Adelaide, Metropole in Südaustralien

in Südafrika:
 Adelaide (Südafrika), eine Stadt in der südafrikanischen Provinz Ostkap

in den Vereinigten Staaten:
 Adelaide (Arkansas), im Jackson County (nicht mehr existent)
 Adelaide (Fremont County, Colorado)
 Adelaide (Lake County, Colorado) (nicht mehr existent)
 Adelaide (Georgia), im Mitchell County
 Adelaide (Idaho), im Minidoka County
 Adelaide (Nevada), im Humboldt County (nicht mehr existent)
 Adelaide (Pennsylvania), im Fayette County
 Adelaide (Washington), im King County
 Adelaide Township, im Bowman County, North Dakota

Minen:
 Adelaide Mine (Kalifornien), im Mariposa County
 Adelaide Mine (Montana), im Jefferson County
 Adelaide Mine (Nevada), im Humboldt County
 Adelaide Crown Mines, im Humboldt County, Nevada

Schiffe:
 Adelaide (Schiff, 1699), französisches Schiff 
 Adelaide (Schiff, 1866), australischer Raddampfer 
 HMAS Adelaide, australischer leichter Kreuzer aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs

Sonstiges:
 Adelaide-Halbinsel im kanadischen Territorium Nunavut
 Adelaide Creek, Fließgewässer in Wyoming
 Adelaide Island (Michigan), Insel im Chippewa County
 Adelaide-Insel, Station des British Antarctic Survey (BAS) in der Antarktis
 Adelaide Anchorage, Bucht am Südende der Adelaide-Insel westlich der Avian-Insel vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Adelaide Lake (Washington), im Pierce County
 Adelaide Lake (Wyoming), im Big Horn County
 Adelaide Park, Park im Fond du Lac County, Wisconsin
 Adelaide Avenue School, in Canandaigua, New York, ID-Nr. 84002822